Vodopadni (Irkutsk), localitat de la província d'Irkutsk, a Rússia
 Vodopadni (Rostov), localitat de la província de Rostov, a Rússia